Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2018 – 52. edycja zawodów o tytuł mistrza Europy w bobslejach, która odbyła się pomiędzy 16–17 grudnia 2017 roku w austriackim Innsbrucku. Na mistrzostwach zostały rozegrane trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn oraz czwórka mężczyzn. Rywalizacja o medale mistrzostw Starego Kontynentu odbyła się w ramach zawodów Pucharu Świata w sezonie 2017/2018.

Wyniki

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Bibliografia 
 
 
 
 

2017 w bobslejach
2017 w Austrii
Mistrzostwa Europy w bobslejach
Zawody sportowe w Innsbrucku